Christianus Petrus Wilhelmus Dessing, Nederlands architect
 Jacobus Petrus Dessing, Nederlands architect
 Floortje Dessing, Nederlands presentatrice en programmamaakster
 Gerrit Dessing, Nederlands verzetsstrijder
 Johan Dessing, Nederlands politicus